El nombre de Ramón Cabrera puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Ramón Cabrera y Rubio (1754-1833), religioso e intelectual español que llegó a ser miembro de la Real Academia Española.
 Ramón Cabrera (1806-1877), militar español que destacó en la Primera Guerra Carlista y que fue conocido como el Tigre del Maestrazgo.
 Ramón Cabrera, político peruano.